Eugeniusz Sypniewski (ur. 1883) – major piechoty Wojska Polskiego
 Eugeniusz Sypniewski ps. „Jelita” (ur. 1896) – kupiec, działacz niepodległościowy, 9 listopada 1931 odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy